Eamonn Darcy est un nom pouvant désigner:

Eamonn Darcy (1933-2022), joueur irlandais de football
 (né en 1952), joueur irlandais de golf

Voir aussi

Darcy, Eamonn